Воли́нське воєво́дство () — адміністративна одиниця в історії Литви та Польщі.
 Волинське воєводство (1566—1795) — адміністративна одиниця Великого князівства Литовського та Корони Польської в Речі Посполитій.
 Волинське воєводство (1921—1939) — адміністративна одиниця Польської республіки.

Джерела 
 Я. В. Верменич. Волинське воєводство  // 
 Я. В. Верменич. Волинське воєводство  //